Почётный список игроков сборной Шотландии по футболу () — список, созданный Шотландской футбольной ассоциацией, в который включаются футболисты, сыгравшие 50 и более матчей за национальную сборную Шотландии по футболу.

История и концепция 
В феврале 1988 года Шотландская футбольная ассоциация приняла решение создать, так называемый «Почётный список игроков сборной Шотландии по футболу», в который будут включаться футболисты, защищавшие цвета национальной команды 50 и более раз. Первыми, удостоенными чести быть включёнными в него, были 11 игроков, в настоящий момент насчитывает 31 спортсмена. Последним членом, введённым в Почётный список, является Крейг Гордон, который сыграл свой 50-й матч за  5 октября 2017 года против Словакии.

Каждый лауреат получает памятную золотую медаль и пожизненное право бесплатно посещать все домашние матчи национальной команды Шотландии.

Портреты членов Почётного списка висят в специальном зале Музея шотландского футбола, который расположен на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, Шотландия.

Члены Почётного списка 

(откорректировано по состоянию на 5 октября 2017)

Примечания

Ссылки 
 SFA International Roll of Honour

Сборная Шотландии по футболу
Футбольные награды
Зал славы шотландского футбола
Статьи о списках